Мангуп (неваљалац)
 Мангуп (тврђава на Криму)
 Мангуп (песма)